La Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana fou una conselleria o departament del Consell de la Generalitat durant la  VI Legislatura (2003-2007) (des del 21 de juny de 2003 fins al 29 de juny de 2007) amb competències relatives a educació, política lingüística, promoció cultural, patrimoni artístic i esports.

Llista de consellers

Històric de càrrecs 
 Secretaria Autonòmica d'Educació:
 Máximo Caturla Rubio ( - 6 juliol 2007)

 Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística: 
 Concepción Gómez Ocaña ( - 6 juliol 2007)

 Secretaria Autonòmica d'Esport:
 David Serra Cervera ( - 19 abril 2007)
 Niurka Montalvo Amaro ( - 6 juliol 2007)

 Sotssecretaria: 
 Alida C. Mas Taberner ( - 6 juliol 2007)

 Direcció General d'Ensenyament:
 Josep Vicent Felip i Monlleó ( - 6 juliol 2007)

 Direcció General de Personal Docent: 
 José Antonio Rovira Jover ( - 6 juliol 2007)

 Direcció General de Règim Econòmic:
 Alejandro Bañares Vázquez ( - 6 juliol 2007)

 Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica:
 Silvia Caballer Almela ( - 19 abril 2007)
 Sofía Bellés Ramos ( - 6 juliol 2007)

 Direcció General del Llibre i Biblioteques:
 Vicente-Luis Navarro de Luján ( - 6 juliol 2007)

 Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i Museus:
 Manuel Muñoz Ibáñez ( - 6 juliol 2007)

Referències

Vegeu també 
 Conselleries de la Generalitat Valenciana
 Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana
 Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana
 Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana
 Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana
 Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana
 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

Cultura Educacio I Esport